Bukovlje est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Bukovlje, un village situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bukovlje, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bukovlje, un village situé dans la municipalité de Velika Kladuša, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Bukovlje, un village et une municipalité située dans le comitat de Brod-Posavina.